Telegraph Creek ist der Name folgender

Fließgewässer:
 Telegraph Creek (Einasleigh River), Nebenfluss des Einasleigh River in Queensland, Australien.

Orte:
 Telegraph Creek (British Columbia), Siedlung in British Columbia, Kanada